Азалиты — последователи Собх-и-Азаля. От ранних последователей Баба, известных, как баби, в 1860-х годах отделилась малая группа последователей. В то время как большинство баби признали Бахауллу, как Того, кого явит Бог, чье пришествие предвещал Баб, это меньшинство последовало за Собх-и-Азалем, и впоследствии они стали известны как азалиты.

По новейшим данным, в мире насчитывается не более нескольких тысяч азалитов.

Примечания 

Вера Байани